Sajik-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sajik-dong, Cheongju, stadsdel i Cheongju, Norra Chungcheong, 
 Sajik-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Sajik-dong, Busan, stadsdel i Busan, 
 Sajik-dong, Seoul, stadsdel i Jongno-gu, Seoul,